Ulleres (dolç), dolç de pasta de full fet en forma d'ulleres.
 Ulleres (escacs), tema tàctic en escacs
 Ulleres, fenomen al cos humà també conegut com a hipercromia idiopàtica de l'anell orbitari
 Òptica:
 Ulleres, Instrument òptic per corregir la visió.
 Ulleres anàglif, Instrument òptic per visualitzar imatges multiplexades en longitud d'ona.
 Ulleres de sol, Ulleres protectores de la llum solar